Kzavor kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Kzavor (vattendrag), Vajots Dzor, 
 Kzavor (berg), Vajots Dzor, 

Robotskapade Armenienförgreningar